Публий Теренций ():

 Публий Теренций Афр (195 (или 185) — 159 гг. до н. э.) — даровитейший, наряду с Плавтом, представитель древнеримской комедии
 Публий Теренций Варрон (82 до н. э., Атакса (Нарбонская Галлия)— ок. 35 до н. э.) — древнеримский эпический поэт